Mario Cavallaro (1951) – Deputato alla Camera e Senatore della Repubblica
Mario Cavallaro (1941) – Deputato all'ARS e presidente della provincia di Siracusa